Due incrociatori leggeri della Kaiserliche Marine hanno portato il nome di SMS Dresden:

 SMS Dresden (1907) – incrociatore della classe Dresden varato il 5 ottobre 1907 e autoaffondatosi il 14 marzo 1915 al termine della battaglia di Más a Tierra.
 SMS Dresden (1917) – incrociatore della classe Cöln varato il 25 aprile 1917 e autoaffondatosi a Scapa Flow il 21 giugno 1919.